Bundestagswahlkreis 238 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Coburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Bayreuth (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Augsburg (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Dillingen (1949 bis 1961)